Slalom peut faire référence à :
 une discipline sportive
 le slalom, spécialité de roller acrobatique
 le slalom, discipline de canoë-kayak
le slalom, discipline de ski alpin
 un film
 Slalom, film italien de 1965
 Slalom, film franco-belge de 2020
 un jeu vidéo
 Slalom, jeu vidéo de ski pour Nintendo sorti en 1986

Voir aussi 

Le slalom existe aussi dans d'autres sports, dont :
 skateboard
 snowboard
 ski nautique
 automobile
canoë-kayak